Может означать:
 Святейший правительствующий синод (1721—1917)
 Священный синод Русской православной церкви (c 1917)
 Архиерейский синод Русской православной церкви заграницей (c 1922)